De Azië/Oceanië zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2010.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III
 Datum: 28 april - 2 mei 2010
 Locatie:Enghelab Sports Complex, Tehran, Iran
 Ondergrond:Red Clay
 Deelnemende Landen: Bangladesh, Iran, Koeweit, Libanon, Oman, Saoedi-Arabië, Syrië, Vietnam
 Groepen: 2 van elk 4 teams

Resultaten

 Eindstanden: 1. Syrië, 2. Iran, 3. Vietnam, 4. Libanon, 5. Koeweit, 6. Oman, 7. Bangladesh
 Promotie: Syrië en Iran
 Degradatie: Oman en Bangladesh

Groep IV 
 Datum: 19 april - 23 april 2010
 Locatie:Al-Hussein Tennis Club, Amman, Jordanië
 Ondergrond:Hard Court
 Deelnemende Landen: Bahrein, Brunei, Irak, Jordanië, Kirgizstan, Myanmar, Qatar, Singapore, Tadzjikistan, Turkmenistan, VAE, Jemen
 Groepen: 2 van elk 6 teams

Resultaten

 Eindstand: 1= VAE, Myanmar, 3= Singapore, Jordanië, 5. Bahrein, 6. Qatar, 7. Turkmenistan, 8. Irak, 9. Yemen
 Promotie: VAE en Myanmar

Zie ook
 Opzet Davis Cup

Externe links
 Officiële site

Davis Cup 2010